Населені пункти в Чехії:

 Горні Уєзд (Тршебич)
 Горні Уєзд (Пршеров)
 Горні Уєзд (Світави)